A Revolução Social foi um periódico anarquista publicado no Brasil nas primeiras décadas do século XX pelo grupo de intelectuais anarquistas conhecido como Os Emancipados, e buscava fazer frente ao crescimento do bolchevismo no meio operário.

Revolucao Social
Revolucao Social
Jornais extintos do Brasil